Dit is de wereldranglijst van december 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 1995.

Mannen 12